Kada ist der Name folgender Personen:
 Kada no Azumamaro (1669–1736), japanischer Dichter und Gelehrter
 Klaus Kada (* 1940), österreichischer Architekt
 Lajos Kada (1924–2001), ungarischer Geistlicher, Apostolischer Nuntius u. a. in Deutschland
 Yukiko Kada (* 1950), japanische Politikerin

KADA bezeichnet:
 KADA (AM), ein AM-Radiosender der Chickasaw Nation in Ada, Oklahoma auf 1230 kHz
 KADA-FM, ein FM-Radiosender der Chickasaw Nation in Ada, Oklahoma auf 93.3 MHz
 KADA – Sport mit Perspektive, österreichischer Verein für Bildungs- und Berufsberatung

Siehe auch:
 Cada

Abkürzung